Viti steht für:
 Vitia, ein Ort im Kosovo (männliche Form) 
 eine Ortslage im Ortsteil Gispersleben der Stadt Erfurt
 Fidschi in der Landessprache

Personen:
Anna Felice Viti (1827–1922), römisch-katholische Selige
Francisco Viti (* 1933), Alterzbischof von Huambo
Timoteo Viti (1469–1523), italienischer Maler

Víti steht für:
 Víti (Krafla), Maar am Zentralvulkan Krafla
 Víti (Askja), Maar in der Caldera der Askja

Siehe auch:
 Vitus (Begriffsklärung)
 Vitti (Begriffsklärung)